Ел Пуеблито има више значења:

 Ел Пуеблито (Алдама, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пуеблито (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуеблито (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пуеблито (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Пуеблито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуеблито (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуеблито (Чималтитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуеблито (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуеблито (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пуеблито (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Пуеблито (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуеблито (Пуруандиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуеблито (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуеблито (Закапу), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пуеблито (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пуеблито, Сан Мигел Тласкалтепек (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуеблито (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пуеблито (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Пуеблито (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуеблито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пуеблито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуеблито (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуеблито (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуеблито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуеблито, Ел Реалито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пуеблито (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуеблито (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Пуеблито (Алдама, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пуеблито, Крусеро Насионал (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуеблито, Гарбанзал (Хилотепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуеблито (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Пуеблито (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Пуеблито (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику